Кристоф Влиген (; родился 22 июня 1982 года в Маасейк, Бельгия) — бельгийский теннисист; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2000).

Общая информация 
Кристоф — младший из двух сыновей Тео Влиген и Мии Ляйндерс; его брата зовут Франк.

Бельгиец в теннисе с шести лет. В детстве ходил в одну академию с теннисисткой Ким Клейстерс. Любимое покрытие — хард, лучший удар — подача. Кумиром в мире тенниса называет Бориса Беккера.

Спортивная карьера 
На юниорском этапе карьеры Влиген смог выиграть Уимблдонский турнир в юношеском парном разряде и достигал 13-го места в юниорском рейтинге. Первую попытку пройти квалификацию и сыграть в основной сетке взрослых соревнований предпринял ещё в 1997 году, но первый раз выступил в 1999 году в парах и в 2000 году в одиночках. В январе 2001 года он выиграл первый взрослый титул в парном разряде на турнире младшей серии «фьючерс», а в октябре добился первого успеха и в одиночном разряде.

В 2002 году Влиген выиграл два «фьючерса» и первый турнир более статусной серии «челленджер» (в Женеве). Успешно для него начался 2003 год. На турнире ATP в Аделаиде Влигену удалось выйти в финал, переиграв по пути таких теннисистов, как Томас Энквист, Арвинд Пармар, Альберто Мартин и Рихард Крайчек. В дебютном решающем матче в основном туре он уступил Николаю Давыденко со счетом 2-6, 6-7(3). В феврале он впервые был заигран за сборную Бельгии в Кубке Дэвиса. В мае в парном разряде на Ролан Гаррос он совершил ещё один дебют, впервые сыграв на турнирах серии Большого шлема (дебют в основной сетке одиночного разряда пришёлся на Открытый чемпионат США). В том сезоне Кристоф также сумел записать в свой актив ещё две победы на «челленджерах» и впервые по ходу сезона занял место в первой сотне мирового одиночного рейтинга.

В апреле 2004 Влигену удалось выйти в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв в четвертьфинале восьмого теннисиста в мире Давида Налбандяна (7-6, 6-4). 

Самым успешным в карьере Кристофа стал 2006 год. В этом году он смог дойти до полуфинала на турнирах в Ченнаи, Мемфисе и Халле. На турнире в Мюнхене ему во второй раз в карьере удалось пробиться в финал турнира ATP, где он уступил своему соотечественнику Оливье Рохусу — 4-6, 2-6. В том сезоне Кристоф впервые смог занять место в тридцатке лучших рейтинга (30-е место).

В 2007 году на Ролан Гаррос Влиген во второй раз в карьере вышел в третий раунд Большого шлема (до этого на Открытом чемпионате Австралии 2006 года). В 2008 году бельгиец победил на четырёх «челленджерах», а в 2009 добавил в свой актив ещё две победы. В июле 2010 года он во второй раз смог достичь финала в Мировом туре в парном разряде (на турнире в Атланте в дуэте с Роханом Бопанной). В марте 2011 года Влиген завершил спортивную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Маасейке
Теннисисты Бельгии
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей